Lax eller LAX kan syfta på:
 Laxfiskar – en familj Salmonidae strålfeniga fiskar, den enda i ordningen laxartade fiskar (Salmoniformes).
 Salmo (släkte) – ett släkte i familjen laxfiskar (Laxar och öringar)
 Atlantlax  – en havsvandrande anadrom fiskart Salmo salar och den fisk som vanligen kallas lax i Sverige
 Siljanslax – ibland namnet på en storvuxen stam av insjööring, se Siljansöring
 Stillahavslaxar (Oncorhynchus) – ett släkte med ett antal laxartade fiskarter som lever i Stilla havsregionen
 Hucho –  ett släkte inom familjen laxfiskar
 Donaulax – en laxart i släktet Hucho
 Lax (mat) – laxens användning som matfisk
 Gravad lax – en nordisk maträtt
 Lax – slanguttryck för den gamla svenska tusenkronorssedeln
 LAX (musikalbum) – rapparen The Games tredje studioalbum, utgivet 2008
 LAX – en internationell flygplats i Los Angeles-området i Kalifornien, USA, se  Los Angeles International Airport
 Lax, Valais – ort i Schweiz